Два корабля Королевского флота назывались HMS Impregnable (Неуязвимый), включая:

 HMS Impregnable — 98-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1786 году; разбился в 1799.
 HMS Impregnable — 98-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1810; с 1862 года использовался как учебное судно; переименован в HMS Kent в 1888; HMS Caledonia в 1891; продан в 1906 году.